Нижче наведено список 706 муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор.

Кот-д'Ор